Beynes puede referirse a: 

 Beynes, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Beynes, comuna francesa situada en Yvelines.